Eckmühl, ou Eggmühl selon la graphie en vigueur en Allemagne, est une localité de Bavière appartenant à la commune de Schierling, dans le Haut-Palatinat. Elle a été le théâtre de la bataille d'Eckmühl remportée par le maréchal Louis Nicolas Davout le  sur les Autrichiens.
 Le maréchal Davout reçut de Napoléon  le titre de prince d'Eckmühl à la suite de ce fait d'armes.
 Le phare d'Eckmühl est un phare situé sur la côte atlantique, sur la commune de Penmarc'h (Finistère, France), qui fut nommé ainsi en souvenir de Louis Nicolas Davout sur la demande de sa fille, qui légua la somme de 300 000 francs pour la construction de l'édifice.
 Eckmühl, actuellement Hai Mahi Eddine, est un quartier populaire dans le sud ouest de la ville d'Oran en Algérie.